Чемпіонат світу з баскетболу 1974 року — сьомий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Пуерто-Рико з 3 липня по 14 липня 1974 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 9-14 місця 
Підсумкова таблиця

Результати

Фінальний раунд 
Підсумкова таблиця

Результати

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Сергій Бєлов
 Винко Єловач
 Вейн Брабендер
 Алехандро Угреллес
 Олександр Сальников  

MVP  Драган Кічанович

Посилання 
 Сан-Хуан 1974 
 ФІБА 1974 
 Історія чемпіонатів 
 Історія чемпіонатів. 1974 

Чемпіонати світу з баскетболу
1974 у баскетболі
Липень 1974